Caster steht für:

 Besetzungsregisseur, siehe Casting Director
 eine Lenkrolle, auch Castorrad genannt

Caster ist der Familienname folgender Personen:
 Cynthia Plaster Caster (1947–2022), US-amerikanisches Groupie
 Dietrich von Caster († 1519), Weihbischof in Köln, siehe Dietrich Wichwael
 Jeff Caster (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler 
 Kenneth E. Caster (1908–1992), US-amerikanischer Paläontologe
 Reylynn Caster (* 2003), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin

Siehe auch:
 Casting
 Kaster (Begriffsklärung)
 Custer